

Film en televisie 
 Silent Night, Deadly Night, een horrorfilm uit 1984
 Silent Night (1995), een Zwitsers-Duits filmdrama uit 1995
 Silent Night (2002), een televisiefilm uit 2002 gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit 1944
 Silent Night (2012), een remake uit 2012 van de horrorfilm Silent Night, Deadly Night uit 1984
 Silent Night (2021), een Britse film uit 2021 
 Silent Night (CSI: NY), een episode uitCSI: NY
 Silent Night (Haven), een episode uit Haven

Muziek 
 Stille Nacht (kerstlied), traditioneel kerstlied
 Silent night (Percy Sledge), een single van Percy Sledge uit 1966
 Silent night (The Cats), een single van The Cats uit 1975
 Silent night (The Necks), een album van The Necks uit 1996
 Silent night (Michael Bublé) een lied van het album Christmas uit 2011 van Michael Bublé
 The silent night EP, een EP van Seabird uit 2009
 Silent nights, een album van Rick Wakeman uit 1985
 Silent nights, een EP van Scott Matthew uit 2008
 Silent night (Bon Jovi), een lied van Bon Jovi uit 1986
 "7 O'Clock News/Silent night" een lied van Simon & Garfunkel uit 1966
 Silent night (opera), een opera uit 2011